Por Luís Soares pode estar à procura de:
 Luís Soares (corredor), atleta português.
 Luís Soares (artista plástico), pintor e ceramista moçambicano.
 Luís Soares dos Santos, engenheiro brasileiro.
 Luís Soares Vieira, bispo católico brasileiro.
 Luís Ribeiro Soares, historiador português.
 Luís Soares de Sousa, comerciante e político açoriano.

Outros 
 Luís Soares - um dos Contos Fluminenses do escritor Machado de Assis.

Desambiguações de antropônimos